Чумаки:

 Чумаки — украинские торговцы и возчики.

Топоним

Россия 
 Чумаки — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Чумаки — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Чумаки — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Украина 
 Чумаки — село в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Чумаки — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Чумаки — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Чумаки — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Чумаки — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Чумаки — посёлок в составе города Шахтёрск Донецкой области.
 Чумаки (до 2016 года — Жовтневое) — посёлок в Николаевском районе Николаевской области.
 Чумаки — село в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Чумак